Die Kategoria e parë 2000/01 war die 53. Spielzeit der zweithöchsten albanischen  Fußballliga und die dritte Saison unter diesem Namen. Sie begann am 12. Oktober 2000 und endete am 18. April 2001. Die Aufstiegsrunde lief vom 25. April bis 26. Mai 2001.

Modus 
27 Mannschaften spielten in drei Gruppen jeweils zweimal gegeneinander. Die besten zwei Teams jeder Gruppe ermittelten anschließend in einer einfachen Runde zwei Aufsteiger in die Kategoria Superiore.

Tabellen

Gruppe Nord

Gruppe Mitte

Gruppe Süd

Aufstiegsrunde 
Die Spiele fanden in Tirana, Elbasan, Durres und Kuçova statt.

Weblinks 
 Albania Second Level auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01